Šćrbinec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Zlatara, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 18 stanovnika te 7 obiteljskih kućanstava.

Znamenitosti 
 Kurija Šćrbinec, zaštićeno kulturno dobro

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji